Шмуэль Шореш (, при рождении Штернберг; 11 января 1913 года, Ровно, Волынская губерния, Российская империя — 13 ноября 1981 года, ) — израильский политик, депутат кнессета четырёх созывов (3, 4, 5 и 6).

Биография 
Родился 11 января 1913 года в Ровно (Российская империя, в настоящее время — Украина). Его родителями были Яков Штернберг и Ципора, урождённая Буслик.

Штернберги переехали в Палестину в 1924 году, поселившись в Бальфурии. Учился в Ивритской школе «Реали» в Хайфе.

В 1927 году Шореш вступил в сионистское социалистическое движение «Ха-Ноар Ха-Овед». Участвовал в Хагане.

В 1934 году Шореш был назначен представителем Сельскохозяйственного центра Гистадрута в поселении Магдиэль. В том же году он женился на Ханне Бен-Давид.

Стал одним из основателей мошава Бейт-Шеарим в 1936 году. В 1945 году Шореш был избран председателем региональных советов Нахалаль и Кишон. Через три года был избран в секретариат мошавного движения.

В 1951 году принял участие в 23-м сионистском конгрессе в Иерусалиме.

В 1953 году Шореш возглавил экономический отдел в Министерстве сельского хозяйства Израиля. А уже через два года он впервые был избран в кнессет.

Шореш четыре раза избирался в кнессет, работая в экономическом отделе финансовой комиссии, комиссии по внутренним делам, а также домашней комиссии кнессета.

Публиковал свои статьи о сельском хозяйстве, экономике, законодательстве и кооперации в изданиях «Давар» и «ха-Поэль ха-Цаир».

Скончался 13 ноября 1981 года в Израиле. У Шореша было трое детей: Яков, Израэлла и Йехудит.

Литература 
 «Шмуэль Шореш: Человек – его работа и его философия» — 1982 год.

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты кнессета от партии МАПАЙ
Депутаты кнессета III созыва
Депутаты кнессета IV созыва
Депутаты кнессета V созыва
Депутаты кнессета VI созыва